Blet bord o bleda borda (Emex spinosa), planta amb flor de la família Polygonaceae
 remolatxa o bleda-rave (Beta vulgaris), planta amb flor de la família Chenopodiaceae